

Localité 
 Wilber, chef-lieu du comté de Saline dans le Nebraska aux États-Unis.

Mascotte 
 Le coyote Wilber est la mascotte officielle de GIMP, un logiciel libre de retouche d'images.

Patronyme 
 Bob Wilber (1928-2019), clarinettiste, saxophoniste et compositeur de jazz américain.
 Carey Wilber (1916-1998), scénariste américain.
 Edward Wilber Berry (1875-1945), paléontologue et un botaniste américain.
 Ken Wilber (1949-), écrivain et philosophe américain.

Homonymie de patronyme